Till-Moyland, een plaats in de gemeente Bedburg-Hau in Duitsland
 Slot Moyland, een neogotisch kasteel met kunstmuseum in Till-Moyland (Duits: Museum Schloss Moyland)
 Land-Golf-Club Moyland, de oudste golfclub in Till-Moyland 
 Schloss Moyland Golfresort, nieuwere golfbaan direct tegenover Museum Schloss Moyland
 Schloss Moyland Golfresort Classic, golftoernooi gehouden op deze golfbaan

Personen:
 Gustav Adolf Steengracht von Moyland (1902 - 1969), Duits diplomaat